Thelegraph może odnosić się do:
 Telegraph – miejscowość w Anglii, na wyspach Scilly
 Telegraph – singel grupy Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)
 Telegraph – album Drake'a Bella

Telegraph lub The Telegraph może odnosić się do:
 The Daily Telegraph – brytyjskie czasopismo
 The Daily Telegraph – australijskie czasopismo
 Telegraph Media Group (kiedyś Telegraph Group) – brytyjski wydawca dziennika The Daily Telegraph i niedzielnej gazety The Sunday Telegraph